

Gens
David Lapoujade
Maëlia Lapoujade
Robert Lapoujade

Lieu
Château de Lapoujade

Voir aussi